«Сме́рть на ре́йве» — второй альбом группы «Кирпичи», выпущенный в 1999 году на лейбле Gala Records. Запись альбома производилась с октября 1997 по март 1998 гг. на студиях: Ascod, Петербургская студия грамзаписи, студия где Жицков и студия Gala Records (Москва).

Все песни спродюсировали «Кирпичи», кроме «В гробу» и «Замучали гады» — спродюсировал «Goga» Быстров.

Сведением альбома занимались: Андрей Алякринский — «Интернет», «Замучали гады», «Skateboard», «Торчи п. торчи», «Песня для девочек», «Смысл улыбаца», «Так надо?», «Слюни на экране», «Песня № 13», «?», «Смерть на рейве», «Задумчивый core»; Паша Завьялов — «Rap калл», «Шиз рэп»; Гога — «В гробу», «Я феминист». Мастеринг: Сергей «Пельмень» Жицков.

Оформление альбома: Глеб Трушкин.

Список композиций 
Все песни: музыка — «Кирпичи»; слова — Вася Васин, местами Данила, кроме «Трёп» («Guantanamera» — известная кубинская патриотическая песня), «Смерть на рейве» (Sick Of It All − «Scratch the Surface»).

 Плюю я — 2:54
 Интернет — 2:29
 Трёп — 4:43
 Замучали гады — 2:29
 Rap калл — 2:45
 Skateboard — 2:09
 Торчи п. торчи — 2:37
 В гробу — 2:55
 Песня для девочек — 2:46
 Смысл улыбаца — 2:24
 Так надо? — 2:14
 Слюни на экране — 1:49
 Песня № 13 — 1:51
 Я феминист — 3:31
 ? — 3:25
 Шиз рэп — 3:38
 Смерть на рейве — 2:16
 Задумчивый core — 3:28

Состав участников 
Кирпичи
 Василий «Вася В» Васин — гитара, вокал
 Данила «Danny Boy» Смирнов — бас, вокал, гитара («Skateboard», «Песня № 13», «Задумчивый core»)
 Евгений «UJ» Назаров — ударные, вокал, бэк-вокал (в конце «Замучали гады»)

Другие участники
 Паша Завьялов — программирование («Плюю я», «Трёп», «Rap калл», «Шиз рэп»)
 Игорь Вдовин — клавишные («Плюю я», «Трёп», «Шиз рэп»), соло-гитары («Плюю я»)
 Лев Ф. Савранский — квак гитара («Песня для девочек»)
 Ксения Ермакова — участие в хорах («Трёп»)
 Олег друг Алякринского — клавишные («Торчи п. торчи», «Песня для девочек»)
 Кирилл Ипатов — перкуссия («Skateboard», «Торчи п. торчи», «Песня для девочек», «Шиз рэп», «Задумчивый core»)
 Юлиан Турков — валторна («Интернет», «Так надо?», «Смерть на рейве»)
 Андрей Алякринский — семплинг («Торчи п. торчи»)
 Гога Быстров — всё («В гробу»)
 Илья Бортнюк — продюсирование вокала («Песня для девочек»)

Ссылки 
 Пресс-релиз
 Официальный сайт рок-группы Кирпичи
 Официальный WAP-сайт рок-группы Кирпичи

Альбомы группы «Кирпичи»
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Gala Records